Velika nagrada Velike Britanije 1955 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1955. Odvijala se je 16. julija 1955.

Stirling Moss je dosegle svojo prvo zmago v karieri, svojo zadnjo dirko pa so odpeljali Lance Macklin, Leslie Marr, Kenneth McAlpine, Tony Rolt in Peter Walker.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Stirling Moss
| Mercedes
| 90
| 3:07:21,2
| 1
| 9
|-
! 2
| 10
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 90
| + 0,2 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 14
|  Karl Kling
| Mercedes
| 90
| + 1:11,8
| 4
| 4
|-
! 4
| 50
|  Piero Taruffi
| Mercedes
| 89
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 4
|  Luigi Musso
| Maserati
| 89
| +1 krog
| 9
| 2
|-
! 6
| 16
|  Mike Hawthorn Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 87
| +3 krogi
| 12
| 
|-
! 7
| 26
|  Mike Sparken
| Gordini
| 81
| +9 krogov
| 23
| 
|-
! 8
| 46
|  Lance Macklin
| Maserati
| 79
| +11 krogov
| 16
| 
|-
! 9
| 28
|  Ken Wharton Harry Schell
| Vanwall
| 72
| +18 krogov
| 15
| 
|-
! Ods
| 18
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 59
| Pregrevanje
| 13
| 
|-
! Ods
| 6
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 47
| Motor
| 6
| 
|-
! Ods
| 40
|  Jack Brabham
| Cooper-Bristol
| 30
| Motor
| 25
| 
|-
! Ods
| 32
|  Kenneth McAlpine
| Connaught-Alta
| 30
| Pritisk olja
| 17
| 
|-
! Ods
| 44
|  Peter Collins
| Maserati
| 28
| Sklopka
| 24
| 
|-
! Ods
| 24
|  Hernando da Silva Ramos
| Gordini
| 26
| Pritisk olja
| 18
| 
|-
! Ods
| 44
|  Roy Salvadori
| Maserati
| 23
| Menjalnik
| 20
| 
|-
! Ods
| 48
|  Horace Gould
| Maserati
| 22
| Zavore
| 22
| 
|-
! Ods
| 30
|  Harry Schell
| Vanwall
| 20
| Pedal za plin
| 7
| 
|-
! Ods
| 36
|  Tony Rolt Peter Walker
| Connaught-Alta
| 19
| Prenos
| 14
| 
|-
! Ods
| 38
|  Leslie Marr
| Connaught-Alta
| 18
| Zavore
| 19
| 
|-
! Ods
| 20
|  Eugenio Castellotti
| Ferrari
| 16
| Prenos
| 10
| 
|-
! Ods
| 8
|  André Simon
| Maserati
| 9
| Menjalnik
| 8
| 
|-
! Ods
| 2
|  Jean Behra
| Maserati
| 9
| Puščanje olja
| 3
| 
|-
! Ods
| 22
|  Robert Manzon
| Gordini
| 4
| Prenos
| 11
| 
|-
! DNS
| 34
|  Jack Fairman
| Connaught-Alta
| 
| Motor
| 21
| 
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1955
1955